Göböljárás, Alcsútdoboz külterülete (Fejér megye)
 Göböljárás, korábban Ercsi külterülete, 1950-től Besnyő település része (Fejér megye)
 Göböljárás, korábban Kiskunhalas külterülete, 1952-től Balotaszállás néven önálló település (Bács-Kiskun megye)
 Göböljárás, Madaras külterülete (Bács-Kiskun megye)
 Göböljárás, Tiszakürt külterülete (Jász-Nagykun-Szolnok megye)